Шевченково () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 153 человека. Почтовый индекс — 47830. Телефонный код — 3543.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Яцивцы переименовано в Шевченково.

Местный совет 
47830, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Клебанівка, вул. І.Франка, 57

Ссылки 
 Шевченково на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Подволочисского района
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко